Krezic ist der Familienname folgender Personen:

 Darko Krezic (* 1977), deutscher Basketballspieler
 Zoran Krezic (* 1979), deutscher Basketballspieler